I'm Ready peut désigner les albums suivants :
 I'm Ready (album de Tevin Campbell),
 I'm Ready (album de Natalie Cole),
 I'm Ready (album de Elva Hsiao),
 I'm Ready (album de Muddy Waters),

I'm Ready peut désigner les chansons suivantes :
 I'm Ready (chanson de Tevin Campbell),
 I'm Ready (chanson de Bryan Adams),
 I'm Ready (chanson de Frankie Miller),
 I'm Ready (chanson de Willie Dixon), interprétée par Muddy Waters,
 I'm Ready (chanson de Fats Domino).